John FitzGibbon (1. hrabia Clare)
 John FitzGibbon (2. hrabia Clare)